Dichopygina är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Vilkamaa, Hippa och Lyudmila Komarova 2004. Dichopygina ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sorgmyggor
Dichopygina